„Гоцев лист“ може да се отнася за:
 „Гоцев лист“, български вестник, излязъл на Гергьовден 1921 година в София, издаден от читалище „Гоце Делчев“. Първият Гоцев лист.
 „Гоцев лист“, български вестник, излизал от 1924 до 1932 година в Пловдив
 „Гоцев лист“, български вестник, излизал в 1933 година във Варна
 „Гоцев лист“, български вестник, излизал от 1933 до 1937 година в София

„Гоцев лист“, български вестник, 7 май 1945 година, съвместно издание на Националния комитет на македонската емиграция в България и Кукушкото благотворително братство.

Вижте също 
 Гоце Делчев (пояснение)